Ordet interview har flere betydninger:

 Interview (journalistisk genre) - Genre indeholdende et uredigeret eller tilsyneladende uredigeret interview
 Interview (researchteknik) - Samtale baseret på spørgsmål og svar ofte med henblik på at opnå viden
 Kvalitativt forskningsinterview - Interview som forskningsmetode med henblik på at skabe kvalitativ empiri
Film
 Interview (tv-film) - en tv-film fra 1992.
 Interview (film) - en film fra 2007.
 The Interview - en film fra 2014.

Referencer 

Journalistik